Сидорко́в — фамилия, образованная от имени .

Носители

Мужчины 
 Сидорков, Константин Юрьевич (род. 1995) — российский медиаменеджер. С 2021 года — директор по развитию музыкальных проектов VK.
 Сидорков, Семён Матвеевич (1908—1950) — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Женщины 

 Сидоркова, Ирина Антоновна (род. 2003) — российская автогонщица.

См. также